Пригородный сельский округ

Российская Федерация

Владимирская область 

Пригородный сельский округ Суздальского района (упразднён)

Калининградская область 

Пригородный сельский округ Нестеровского района (до 2019 года)

Краснодарский край 

Пригородный сельский округ Крымского района

Рязанская область 

Пригородный сельский округ Сапожковского района (до 2006 года)

Смоленская область 

Пригородный сельский округ Духовщинского района (упразднён)

Тверская область 

Пригородный сельский округ Бельского района (до 2005 года)

Тульская область 

Пригородный сельский округ Плавского района

Казахстан

Акмолинская область 
Пригородный сельский округ Шортандинского района

Северо-Казахстанская область 

Пригородный сельский округ Мамлютского района